Тереза Португальская:

 Тереза Леонская (1080—1130) — графиня Португалии
 Тереза Португальская (графиня Фландрии) (1157—1218)
 Тереза Португальская (королева Леона) (1181—1250)